Kabinett Sturgeon steht für folgende Kabinette in Schottland:

 Kabinett Sturgeon I, 2014 bis 2016
 Kabinett Sturgeon II, 2016 bis 2021 
 Kabinett Sturgeon III, ab 2021